CAM, Cam eller Čam  kan syfta på:

 CAM – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Kamerun
 CAM – IOK:s kod för Kambodja
 Cam (film) – en amerikansk psykologisk skräckfilm från 2018 i regi av Daniel Goldhaber
 CAM-fotosyntes en form av fotosyntes som används av vissa växter, från engelska Crassulacean Acid Metabolism
 CAM-minne – en ny typ av minnen för lagring av digital information
 Cam (namn) – ett könsneutralt förnamn
 CAM (programvara) – datoriserad generering av program till NC-styrda maskiner, från engelska Computer Aided Manufacturing
 Cam (videoteknik) – en kopia av en film inspelad med kamera från filmduk

Geografi

Storbritannien 

 Cam (ort), England, Gloucestershire, 
 Cam (flod) – en flod i östra England

Se även
 Kam (olika betydelser) – flera